Valadas ist der Familienname folgender Personen:

 Francisco Valadas (1906–??), portugiesischer Dressurreiter
 Jack Valadas (* 1985), südafrikanischer Eishockeyspieler